Pechgraben heißen folgende geographische Objekte:

Orte:
 Pechgraben (Neudrossenfeld), Ortsteil von Neudrossenfeld, Landkreis Kulmbach, Oberfranken

 Pechgraben (Gemeinden Großraming, Laussa), Ortschaft von Großraming und Ortslage von Laussa, Bezirk Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Pechgraben (Gemeinde Maria Lankowitz), Ortslage von Maria Lankowitz, Bezirk Voitsberg, Steiermark

Gewässer und Täler:
 Pechgraben (Güns), rechter Zufluss vom Kienberg der Güns unterhalb von Redlschlag, Markt Bernstein im Burgenland, Bezirk Oberwart, Burgenland 
 Pechgraben (Langenberger Bach), Zufluss zum Langenberger Bach im Gewässersystem Zwickauer Mulde
 Pechgraben (Roter Main), rechter Zufluss des Teilungsarms des Roten Mains bei Neudrossenfeld, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Pechgraben (Schneybach), linker Zufluss des Schneybachs (zum Main) gegenüber Frohnlach, Gemeinde Ebersdorf bei Coburg, Landkreis Coburg, Bayern
 Pechgraben (Teufelsgraben), linker Zufluss des Teufelsgrabens (von links zum Mühlbach, zur Schwabach) nahe Herpersdorf, Markt Eckental, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Pechgraben (Untere Steinach), linkes Bachtal zur Unteren Steinach nach Waffenhammer, Markt Presseck, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Pechgraben (Wilde Rodach), linker Zufluss der Wilden Rodach bei Heinersreuth, Markt Presseck, Landkreis Kulmbach, Bayern